760 Massinga – asteroide
Massinga – centro abitato del Mozambico, capoluogo dell'omonimo distretto
Moisés Armando Yango, detto Massinga – calciatore angolano